Het seizoen 1992/93 was het achtste seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Na achttien speeldagen werkten de vier best geklasseerde clubs, samen met de winnaar van de Serie A2, een play-off af om te bepalen wie landskampioen zou worden. Titelverdediger SS Montevito nam met een zesde plaats niet deel aan de nacompetitie. SP Tre Fiori won de finale en pakte hierdoor zijn derde landstitel.

Eindklassement

Play-off 
SS Folgore/Falciano nam als winnaar van de Serie A2 ook deel aan de play-off.

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1992/93